Giovanni Battista Carloni o Giovanni Battista Carlone può riferirsi ai seguenti appartenenti alla Famiglia Carlone (o Carloni):

Giovanni Battista Carlone, (1642-1721), stuccatore attivo in germania, originario di Scaria (oggi appartenente al comune di Alta Valle Intelvi);
Giovanni Battista Carlone (Genova, 1603 – Parodi Ligure, 1684), pittore, originario di Rovio;
Giovanni Battista Carlone (1580/90 – Vienna, 1645), architetto, originario di Rovio.